Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам среди легковых автомобилей 2014 — 11-й сезон FIA World Touring Car Championship в истории и 10-й сезон этого чемпионата после его возрождения в 2005-м году. Открытый чемпионат для кузовных автомобилей стартовал на Марокканской трассе Марракеш 12 апреля и завершился 16 ноября этапом в Макао. Всего в сезоне прошло 24 гонки. Обладателем Кубка конструкторов стала команда Citroën. Чемпионом стал Хосе Мария Лопес.

Календарь

Команды и пилоты 
К сезону 2014 года, технические регламенты серии были изменены. Автомобили подготовленные по спецификациям 2014 были классифицированы как «TC1», а автомобили, выпущенные до 2014 были классифицированы как «ТС2».

Результаты и таблица

Примечания

Ссылки 
Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА

2014 год в автоспорте